Павлов, Василий: Павлов, Василий Александрович (1924—1969) — Герой Советского Союза.
 Павлов, Василий Васильевич (1916—1945) — Герой Советского Союза.
 Павлов, Василий Викторович (род. 1990) — российский футболист.
 Павлов, Василий Георгиевич (1916—2017) — Герой Советского Союза, заслуженный лётчик-испытатель СССР.
 Павлов, Василий Гурьевич (1854—1924) — миссионер, один из основателей Союза баптистов России.
 
 Павлов, Василий Ефимович (1895—1989) — русский офицер, подполковник, участник Первой мировой и Гражданской войн.
 
 
 Павлов, Василий Сергеевич (1907—1977) — советский футболист.
 Павлов, Василий Фёдорович (1914—1973) — Герой Советского Союза.
 Павлов, Василий Федотович (1895—1941) — советский военачальник, генерал-майор (1940).